Phragmogloeum är ett släkte av svampar. Phragmogloeum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phragmogloeum